Анатолий Лазарев:
 Лазарев, Анатолий Анатольевич (род. 1976) — российский журналист и телеведущий.
 Лазарев, Анатолий Иванович (1922—1993) — деятель советских спецслужб, генерал-лейтенант.
 Лазарев, Анатолий Иванович (политик)  (род. 1941)  —  депутат Верховного Совета Автономной Республики Крым II созыва